Эион — древнегреческий топоним. Может означать:

  (Эйон) — древний город в Арголиде.
 Эион (Македония) — древний город при устье Стримона (Струмы).
  — древний город в Пиерии.
  — древний город во Фракии.
 Эйон — город в Греции.

Имя 
 Бэйли, Эйон (род. 1976) — американский актёр.

См. также 
 Эон